„Дивергенти“ () е американски научнофантастичен екшън от 2014 г. Това е първият филм от едноименната поредица и е базиран на едноименния роман на Вероника Рот.

Актьорски състав

Източници

Външни препратки 
 

Филми от 2014 година
Американски научнофантастични екшъни
Филми на Нийл Бъргър